RAM або ram:
 RAM (від  — пам'ять з довільним доступом) — один з видів пам'яті комп'ютера, що дозволяє отримати доступ до будь-якої комірки (завжди за один і той же час, незалежно від розташування) за її адресою для читання або запису;
 Ram (танк) — канадський танк «Ram» часів Другої світової війни;
 RAM — скорочена назва зенітно-ракетного комплексу RIM-116 Rolling Airframe Missile безпосереднього захисту корабля;
 Dodge Ram — повнорозмірний пікап, автоконцерну Chrysler під брендом Dodge;
 Ram Trucks — з 2009 року назва марки вантажних автомобілів, що вироблялися під маркою з Dodge. 
 RAM Racing — британська команда, що брала участь у перегонах Формули-1 у сезонах 1983–1985 років;
 Ram — другий студійний альбом британського музиканта Пола Маккартні, випущений у 1971 році;
 .ram — одне розширень файлів у форматі RealMedia.